Frontispici (arquitectura), conjunt de la façana principal d'un edifici
 Frontispici (arts gràfiques), pàgina d'un llibre encarada amb la portada, quan duu una composició dibuixada o pintada
 Frontispici o frontis, part davantera d'un moble